Last Night in Soho est une expression pouvant désigner :

Cinéma 

 Last Night in Soho, un film de Edgar Wright, sortie en 2021.
 , la bande originale du film éponyme.

Musique 

 , une chanson de Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich en 1968.